Miejscowość w USA
 Houstonia – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Gmina w USA
 Houstonia (ang. Houstonia Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pettis
 Rośliny
 Houstonia – rodzaj roślin z rodziny marzanowatych Rubiaceae